Opération Rösselsprung (1942)
 Opération Rösselsprung (1944)